Fanfare Wilhelmina, fanfareorkest in Hoogeloon
 Fanfare Wilhelmina, fanfareorkest in Volendam
 Fanfare Wilhelmina Vlodrop, fanfareorkest in Vlodrop
 Fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven, fanfareorkest in Eindhoven
 Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina, fanfareorkest in Heerde